Михальчуково — деревня в Медынском районе Калужской области России. Административный центр сельского поселения «Деревня Михальчуково».

География 
Находится на правом берегу реки Шаня.

Население 

 Историческая численность населения
Население в 1892 году — 239 человек, в 1913 году — 262 человека.

История 
В 1610 году через Медынский уезд прошли польские полки, подвергнув разорению Медынь и Михальчуково. В «Поместном приказе» от 1694 года сельцо Михальчуково на чертеже земель по реке Угра в Медынском уезде.

В 1782 году Михальчуково — сельцо с пустошами генерала-поручика Николая Гавриловича Огарёва. В нём — деревянный господский дом, 12 дворов и 68 людских душ по последней ревизии.

По данным на 1859 год Михальчукова — владельческое сельцо Медынского уезда при реке Шане, расположенное на правой стороне Московско-Варшавского шоссе. В нём 33 двора и 188 жителей.

После реформ 1861 года вошло в Романовскую волость.

Примечания 

Населённые пункты Медынского района